Yu Hanchao (25 de fevereiro de 1987) é um futebolista chinês que atua como meio-campo. Atualmente defende o Guangzhou Evergrande.

Carreira 
Yu Hanchao representou a Seleção Chinesa de Futebol na Copa da Ásia de 2015.

Ligações externas 
 Perfil de Yu Hanchao  em transfermarkt
 Perfil de Yu Hanchao  em soccerway
  Perfil de Yu Hanchao  em NFT

Futebolistas da China
Futebolistas do Liaoning Whowin
Futebolistas do Dalian Professional Football Club
Futebolistas do Guangzhou Evergrande
Jogadores da Seleção Chinesa de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015
Futebolistas da Copa da Ásia de 2019